Die Division 1 2022 war die 17. Spielzeit der drittklassigen schwedischen Fußballliga. Sie begann am 2. April 2022 und endete am 6. November 2022.

Aus der Superettan 2021 stiegen Vasalunds IF und Falkenbergs FF direkt sowie Akropolis IF und GAIS Göteborg nach verlorener Relegation ab.

Insgesamt stiegen sechs Mannschaften aus der Division 2 auf:

Division 2 Norrland: Team TG FF
Division 2 Norra Svealand: FC Stockholm Internazionale
Division 2 Södra Svealand: Motala AIF
Division 2 Norra Götaland: IK Oddevold
Division 2 Västra Götaland: Ängelholms FF
Division 2 Södra Götaland: BK Olympic

Da Superettan-Absteiger Akropolis IF die Lizenz zur Teilnahme an der Division 1 verweigert wurde, rückte der Zweite aus der Division 2 Norra Götaland BK Forward als weiterer Aufsteiger nach.

Modus 

Die 32 Mannschaften traten in zwei regional unterteilte Staffeln an. Die Staffelsieger stiegen direkt in die zweitklassige Superettan auf, die jeweiligen Tabellenzweiten traten in Relegationsspielen gegen den Viert- bzw. Drittletzten der zweiten Liga an.

Die jeweils drei am Tabellenende platzierten Mannschaften stiegen direkt in die viertklassige Division 2 ab, während die beiden Viertletzten in der Relegation um den Klassenerhalt spielten.

Stadien

Norra

Södra

Tabellen

Norra

Södra

Relegation 
Die Klubs auf den Plätzen 13. und 14. der Superettan 2022 spielten gegen die jeweils Zweiten der Nord- bzw. Südstaffel der Division 1 in einer Play-off-Runde. Die beiden Sieger qualifizierten sich für die Superettan 2023. Die Hinspiele fanden am 10., die Rückspiele am 13. November 2022 statt.

|}

Die beiden besten Gruppenzweiten der Division 2 und die 13. der Division 1 Norra und Södra 2022 spielten in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel. Die Sieger qualifizierten sich für die Division 1 2023. Die Hinspiele fanden am 9., die Rückspiele am 13. November 2022 statt.

|}

Weblinks 
 everysport.com
 ettanfotboll.se

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022